Mighty Mike steht für:
 Michael van Gerwen, niederländischer Dartspieler
 den Originaltitel der Animationsserie Mighty Mops